People Of The World é uma canção composta por Michael Jackson e lançada pelo grupo japonês J-Friends em 13 de janeiro de 1999.

História 
People Of The World foi escrita por Michael Jackson em solidariedade às vítimas de um terremoto que aconteceu em Kobe no Japão, em 17 de janeiro de 1995, na região de Hanshin-Awaji, ao sul de uma província chamada Hyogo. 

Canções de 1999

Canções compostas por Michael Jackson